Colve ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Colve, niederländischer Offizier, Gouverneur von Nieuw Nederland von 1673 bis 1674
 Hermannus Colve, Bürgermeister der Stadt Brilon von 1258 bis 1259